Esistono più comuni francesi con questo nome

Maisons – Aude
Maisons – Calvados
Maisons – Eure-et-Loir